Baby puede referirse a:

Lugares 
Francia
 Baby, una comuna en el departamento de Sena y Marne.

Polonia
 Baby, en el municipio de Odolanów (voivodato de Gran Polonia).
 Baby, en el municipio de Ostrów Wielkopolski (voivodato de Gran Polonia).
 Baby, en el distrito de Kutno (voivodato de Łódź).
 Baby, en el distrito de Piotrków (voivodato de Łódź).
 Baby, en el voivodato de Mazovia.
 Baby, en el voivodato de Mazovia.

Personas 
 Brian "Baby" Williams, rapero estadounidense.
 Sonia Baby, actriz porno española.
 Baby D, rapero estadounidense.

Personajes de ficción 
 Baby, personaje de Dragon Ball GT.
 Baby Bray, personaje de La tribu.

Canciones 
 «Baby», canción de la discografía Quality Control con los raperos Lil Baby y DaBaby
 «Baby», canción de Serj Tankian.
 «Baby», canción de Sonohra.
«Baby», canción de Justin Bieber.
«Baby», canción de Prince.
«Baby», canción de Bakermat.
«Baby», canción de la banda pop Clean Bandit.
«Baby I», canción de Ariana Grande.
 Baby, canción de Nicki Nicole.

Otros 
 Baby TV, canal de televisión por suscripción de origen estadounidense.
 Baby-AT, formato de placa base (factor de forma).
 Baby fútbol, deporte derivado del fútbol de once jugadores.
 Baby Shark, canción infantil de Pinkpong.